Abdel Aziz Thiam, né le  à Abidjan, est un homme politique de Côte d'Ivoire, ancien ministre des Transports, d'origine sénégalaise.

Il est issu des rangs du PDCI.

Références 

 
 
Naissance en juin 1954
Naissance à Abidjan
Ministre ivoirien des Transports